Slatina puede referirse a:
 Slatina, Cima antártica de las Islas Shetland del Sur administrada por Bulgaria
 Slatina, localidad de la provincia de Sofía-Ciudad, en Bulgaria.
 Slatina, ciudad localizada en Eslavonia, Croacia.
 Slatina, localidad del Municipio de Andrijevica, en Montenegro.
 Slatina, ciudad y capital del distrito Olt, Rumania.
 Slatina, localidad de Croacia en el municipio de Preseka, condado de Zagreb.